Rataj (stč. oráč, podruh či čeledín) je příjmení:

 Jan Rataj (1855–1915), rakouský a český zemědělec, politik a poslanec
 Maciej Rataj (1884–1940), polský politik, spisovatel a roku 1922 prozatímní prezident
 Michal Rataj (* 1975), český hudební skladatel
 Michael Rataj (* 1969), český politik hnutí STAN, poslanec a starosta obce Branka u Opavy 

 ženská varianta s přechýlením

 Denisa Ratajová (* 1995) – česká florbalistka a reprezentantka

podobná jména
 Rataje
 Rattay
 Rattey

Reference

Externí odkazy